Mitxúrina (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Mitxúrina (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia